kartično sklopovlje
cardware (programska podrška)